Le tournoi de Newport 2013, sur gazon, se déroule du 8 au 14 juillet à Newport aux États-Unis.

Faits marquants 
 Nicolas Mahut gagne trois matchs le même jour, le , en 4h45 : demi-finale et finale simple ainsi que la demi-finale double avec Édouard Roger-Vasselin. Il s'impose le lendemain dans la finale du double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de Newport

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Newport
ATP 2013
Tennis aux États-Unis en 2013
Tennis en juillet 2013
Sport aux États-Unis en juillet 2013